Bitwa pod Krasnobrodem (1672)
 Bitwa pod Krasnobrodem (1863)
 Bitwa pod Krasnobrodem (1939)